Вахи́т Рахма́тович Абдрахи́мов (; род. 10 января 1961 года, деревня Таваканово, Кугарчинский район, Башкирская АССР) — российский политический деятель, глава администрации городского округа город Стерлитамак в 2009—2010 годах. Профессиональный автотранспортник.

Биография 
Родился 10 января 1961 года в Таваканово Башкирской АССР.

Окончил Социально-экономический институт Академии труда и социальных отношений.

В 1976—1980 годы — студент Ишимбайского нефтяного техникума;

Карьера 

 1980 — стерлитамакский «Каустик» аппаратчик фильтрации цеха № 4;
 1980—1982 — служба в рядах Советской Армии;
 1982—1986 — автослесарь, мастер монтажного участка, шофёр Автоколонны № 1576 г. Стерлитамака;
 1986—1994 — освобождённый председатель профсоюзного комитета Автоколонны № 1576;
 1994 — начальник отдела эксплуатации Стерлитамакского предприятия грузового автотранспорта;
 1994—1998 — заместитель директора по перевозкам Стерлитамакского предприятия грузового автотранспорта;
 1998—2001 заместитель директора по перевозкам Стерлитамакского грузового автотранспортного предприятия ;
 2001—2004 — директор Стерлитамакского грузового автотранспортного предприятия;
 2004—2009 — директор Стерлитамакского грузового автотранспортного предприятия — филиала ГУП «Башавтотранс»;
 с 2009 по 28 сентября 2010 года — глава администрации городского округа город Стерлитамак — глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Звания и награды 
 Почётный автотранспортник РФ.
 Заслуженный работник транспорта Республики Башкортостан.
 Почетная Грамота Республики Башкортостан.

Примечания 

Главы Стерлитамака
Заслуженные работники транспорта Республики Башкортостан
Выпускники ИНТ